Суперкубок Кандиду де Оливейра 2013 года () — 35-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 2012/13 «Порту» и обладатель Кубка Португалии 2012/13 «Витория» из Гимарайнша. Встреча состоялась 10 августа 2013 года в Авейру, на Муниципальном стадионе.

Для «Порту» этот Суперкубок являлся 29-м по счёту (19 из них команда выигрывала), для «Витории» — 3-м (в одном из них клуб побеждал).

Обладателем Суперкубка Португалии 2013 года стал «Порту», разгромивший «Виторию» со счётом 3:0. Нужный результат «Порту» достиг уже в самом дебюте встречи, поведя 2:0 к 17-й минуте.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 2013 на сайте worldfootball.net

2013
Матчи ФК «Порту»
Матчи ФК «Витория» Гимарайнш
Португалия
Спорт в Португалии в 2013 году
События 10 августа
Август 2013 года
Спортивные соревнования в Авейру